Le psaume 27 peut désigner :
 le psaume 27 (26) : psaume 27 selon la numérotation hébraïque, psaume 26 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 28 (27) : psaume 28 selon la numérotation hébraïque, psaume 27 selon la numérotation grecque.